Teestraße steht für:

 historische Handelswege, siehe Teerouten
 die Sibirische Teestraße, bekannt als Sibirischer Trakt
 die Tee-Pferde-Straße von China über Tibet nach Indien